Бо́ттас () — финская фамилия. Известные носители:

 Боттас, Валттери (род. 1989) — финский автогонщик.
 Боттас, Эмилия (род. 1992) — финская пловчиха.